Saint Corneille peut désigner plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès :
 Corneille (), centurion romain, baptisé avec sa famille par Saint Pierre, aurait été le premier évêque de Césarée de Palestine ; fêté localement le 2 février.  
 Corneille († vers 253), 21 pape de 250 à 253, martyr ; fêté seul le 14 septembre et avec saint Cyprien le 16 septembre.
 Corneille de la Komela († 1537), moine en Russie au monastère Saint-Cyrille-au-Lac-Blanc ; fêté le 19 mai.
 Corneille de Pskov († 1570), avec Bassien de Mourom, moines orthodoxes, apôtres de la Lettonie et martyrs sur l'ordre du tsar Ivan IV le Terrible ; fêtés le 20 février.
 Corneille de Pereyaslav († 1693), originaire de Riazan, moine au monastère des saints Boris et Gelb de Pereyaslav en Russie (aujourd'hui en Ukraine) ; fêté le 22 juillet.

Saints et bienheureux catholiques

Saints orthodoxes

Références

Homonymie de saints chrétiens